Scharfrichterkreuz ist der Name folgender Objekte: 

 Scharfrichterkreuz (Lügde)
 Scharfrichterkreuz (Neuleiningen)
 Scharfrichterkreuz (Zell)